WEBCON jest polskim producentem oprogramowania klasy Enterprise Low-Code Application Platform i liderem wśród dostawców systemów do elektronicznego obiegu dokumentów w Polsce. Główna filia firmy znajduje się w Krakowie, organizacja ma również oddział w Seattle, USA.

Firma oferuje klientom platformę low-code WEBCON BPS, umożliwiającą tworzenie aplikacji do automatyzacji i zarządzania procesami biznesowymi oraz przepływem dokumentów w firmie – bez kodowania. Platforma pomaga firmom pracować wydajniej, generować oszczędności wynikające z lepszego zarządzania procesami oraz wspiera je na drodze ku cyfrowej transformacji

Z flagowego produktu WEBCON BPS korzysta obecnie ponad 850 firm reprezentujących różne branże na 5 kontynentach. Wśród nich są m.in. Siemens Finance, PwC, Mitsubishi Electric, Tauron, PURO Hotels, LPP, Echo Investment, Intersport, Nowy Styl, Warbud, Pratt & Whitney Canada czy MAN. WEBCON dostarcza swoje rozwiązania bezpośrednio, poprzez własną sieć sprzedaży, oraz poprzez międzynarodową sieć partnerską, która skupia ponad 70 integratorów systemów IT dostarczających aplikacje dla swoich klientów za pomocą platformy WEBCON BPS.

Pozycja rynkowa 
Jakość platformy dostarczanej przez WEBCON jest doceniana przez branżę IT w Polsce i na świecie. W 2022 roku raport Computerworld Top 200 ogłosił WEBCON numerem 1 wśród polskich dostawców systemów zarządzania procesami i elektronicznym obiegiem dokumentów ECM w 2021 roku. WEBCON BPS zbiera też pozytywne recenzje na portalach poświęconych recenzowaniu rozwiązań IT klasy enterprise – m.in. na portalu Gartner Peer Review, Capterra, TrustRadius czy G2.

Funkcjonalność, wiarygodność i rozpoznawalność firmy potwierdzili też analitycy globalnego rynku IT. WEBCON jako pierwszy i jedyny polski dostawca został uwzględniony w raporcie agencji Forrester „Now Tech: Digital Process Automation, Q4 2021”, plasując się w międzynarodowym gronie wiodących dostawców technologii do digitalizacji procesów biznesowych.

Historia 
WEBCON jest polską firmą typu bootstrap, założoną przez Radosława Putka (obecnie prezesa WEBCON) oraz Łukasza Malinę (obecnie wiceprezesa WEBCON). Firma rozpoczęła działalność w 2006 roku. W 2010 roku do Zarządu firmy dołączyli Marcin Kapusta oraz Łukasz Wróbel. W 2011 roku organizacja rozpoczęła budowę kanału partnerskiego, łącząc siły z integratorami systemów na rynku krajowym.

Sukces odniesiony na rynku lokalnym potwierdził, że zarówno produkt, jak i model biznesowy WEBCON są gotowe do wejścia na rynki międzynarodowe. Firma zaczęła od Niemiec – największego rynku IT w Europie. Następnie, zaczęła zdobywać kolejnych partnerów, głównie na rynku europejskim.

W 2019 roku, firma ogłosiła strategiczne wejście na rynek amerykański, otwierając oddział w Seattle i mianując na wiceprezesa Mike’a Fitzmaurice’a – światowej sławy ekspert ds. wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w biznesie.

Dziś WEBCON jest obecny na 5 kontynentach i koncentruje się na dalszym wzroście poprzez partnerstwo z wybranymi lokalnymi integratorami systemów IT. Firma posiada partnerów m.in. w USA, Kanadzie, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Holandii, Rumunii, RPA, Nigerii czy Kenii.

Produkt

WEBCON BPS 
WEBCON BPS to platforma low-code klasy BPM (Business Process Management), czyli narzędzie do digitalizacji, automatyzacji i zarządzania procesami biznesowymi oraz przepływem dokumentów. Platforma umożliwia szybkie budowanie aplikacji biznesowych bez kodowania. Pozwala również na elastyczne dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb. Tworzenie rozwiązań usprawniających procesy – od wspierających po krytyczne – odbywa się w sposób zwinny i iteracyjny. WEBCON BPS gwarantuje również wysoki stopień bezpieczeństwa, co doceniają organizacje operujące na wrażliwych danych – z rozwiązania korzystają na przykład instytucje finansowe i firmy działające w sektorze militarnym.

WEBCON BPS wyróżnia się od innych tego typu narzędzi za sprawą technologii InstantChange™, która umożliwia działom IT dostarczanie aplikacji zgodnych z metodyką DevOps. To pozwala na znaczące skrócenie czasu budowania i modyfikowania aplikacji, uniknięcie długu technologicznego i zmniejszenie ryzyka projektowego do minimum.

Na podstawie badania Total Economic Impact ™ of WEBCON BPS, które zostało przeprowadzone przez agencję badawczo-doradczą Forrester, udało się ocenić korzyści biznesowe z wdrożenia platformy low-code WEBCON BPS w firmie. Wśród najważniejszych z nich Forrester wymienił:

 Zwrot z inwestycji na poziomie 113%,
 Zaoszczędzenie $605 230 dzięki zautomatyzowaniu procesów biznesowych,
 Przyspieszenie procesów wewnętrznych o 87%,
 Przyspieszenie kompleksowych procesów zewnętrznych o 67%.

Designer Desk 
Designer Desk umożliwia użytkownikom biznesowym zbieranie wymagań i tworzenie prototypów aplikacji bez kodowania oraz jakichkolwiek umiejętności programistycznych, przy użyciu wygodnego interfejsu drag&drop. W kolejnym kroku zespół może przetestować powstałe rozwiązanie, zebrać feedback od użytkowników, wprowadzić ewentualne zmiany i – gdy powstały prototyp spełnia wszystkie oczekiwania – wygenerować dokumentację i przekazać ją działowi IT w organizacji lub swojemu partnerowi wdrożeniowemu, którzy na jej podstawie dostarczą idealnie dopasowaną do potrzeb firmy aplikację biznesową.

Inicjatywy firmy 
WEBCON prowadzi szereg inicjatyw pozwalających na doskonalenie umiejętności zarządzania platformą:

WEBCON Academy 
To system kursów skonstruowany w taki sposób, by uczestnicy mogli zdobyć kompleksową wiedzę i kluczowe kompetencje niezbędne do wdrażania platformy i konfiguracji procesów w WEBCON BPS Designer Studio. Szkolenia prowadzone są przez ekspertów firmy w oparciu o najlepsze praktyki wdrożeniowe. W ramach WEBCON Academy kursanci mają do wyboru kilka ścieżek kształcenia i kursów dodatkowych.

WEBCON Community 
Miejsce, w którym użytkownicy platformy mogą dzielić się pomysłami na rozwój narzędzia, ciekawostkami związanymi z pracą na WEBCON BPS, poradami i wskazówkami ze społecznością użytkowników na całym świecie.

WEBCON DAY 
Największa w regionie konferencja dotycząca cyfrowej transformacji w praktyce. Co roku w wydarzeniu biorą udział eksperci z całej Europy, którzy mogą wymieniać się wiedzą o zarządzaniu procesami biznesowymi. Wydarzeniu towarzyszy też gala wręczania nagród

Konferencje branżowe 
WEBCON regularnie wspiera też różne wydarzenia związane z cyfrową transformacją w biznesie – m.in. Forrester Technology & Innovation EMEA, CFO Strategies, BPA Summit. O nowych wydarzeniach, w których bierze udział, firma informuje na swojej stronie internetowej.

WEBCON Edukacja 
Firma przygotowała specjalną ofertę skierowaną do uczelni wyższych w Polsce. W ramach programu, WEBCON wspiera działalność kół naukowych, zaprasza studentów i studentki na staże i praktyki. Celem jest zapoznanie studentów z technologią klasy low-code, która uważana jest za jedną z najbardziej przyszłościowych. Krakowska firma wspiera też kadrę polskich uczelni w przygotowywaniu materiałów i prowadzeniu wykładów oraz razem z przedstawicielami szkół wyższych bierze udział w szkoleniach, konferencjach i prezentacjach, wspierając inicjatywy o charakterze edukacyjnym i naukowo-badawczym.

Zastosowania WEBCON BPS 
Platforma pozwala budować aplikacje wspierające praktycznie każdy proces biznesowy – od back office, po te krytyczne z punktu widzenia biznesu. Oto kilka z najczęściej automatyzowanych za pomocą platformy procesów:

Procesy sprzedażowe i marketingowe 
 Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
 Akceptacja i publikacja treści
 Obsługa kampanii newsletterowych i mailingowych
 Publikacje w mediach społecznościowych
 Planowanie wydarzeń i działania po wydarzeniu
 Rozliczanie wydatków

Procesy operacyjne 
 Obsługa korespondencji
 Repozytorium dokumentów
 Opracowywanie i akceptacja umów
 Zarządzanie procedurami ISO
 Zarządzanie jakością i audytami
 Zgłaszanie innowacji Lean/Six Sigma
 Zarządzanie cyklem życia produktu
 Zarządzanie reklamacjami i zwrotami
 Zarządzanie flotą

Procesy finansowe 
 Budżetowanie, planowanie inwestycji, zgłaszanie zapotrzebowania na zakupy
 Przetwarzanie RFI, RFP, zamówień oraz obsługa przetargów
 Akceptacja faktur kosztowych
 Automatyzacja obsługi faktur
 Akceptacja płatności
 Zarządzanie limitami kredytowymi
 Zarządzanie podwykonawcami
 Autoryzacja dostawców
 Akceptacja i zwrot kosztów delegacji

Procesy kadrowe 
 Obsługa cyklu zatrudnienia pracownika
 Obsługa wniosków urlopowych
 Obsługa ocen okresowych pracowników
 Obsługa zezwoleń na pracę w warunkach specjalnych
 Rejestracja obecności
 Akceptacja dodatków i bonusów pracowniczych oraz podarunków
 Obsługa planów emerytalnych
 Zarządzanie pracownikami zdalnymi

Procesy IT 
 Rejestracja oraz obsługa zasobów i systemów IT
 Zarządzanie uprawnieniami
 Obsługa kont AD & Exchange
 Zarządzanie projektami
 Obsługa zadań doraźnych
 Obsługa zapotrzebowania na zmiany
 Pomoc użytkownikom i obsługa bieżących problemów

Fabryka aplikacji 
WEBCON promuje podejście wykorzystania platformy low-code jako „fabryki aplikacji”. Zwraca uwagę na to, że w celu realizacji szeroko zakrojonej strategii cyfrowej transformacji, która ma przynosić korzyści dla całej organizacji, nie wystarczy tworzenie pojedynczych aplikacji. Efekty przynosi zwinne budowanie wielu aplikacji w ciągu roku – w ramach jednej platformy – ich szybkie uruchamianie i ciągłe udoskonalanie, w duchu trendu continuous process improvement. W ten sposób tworzymy ustandaryzowany ekosystem aplikacji automatyzujących procesy, które tworząc efekt synergii pozwalają obejmować digitalizacją kolejne obszary w firmie.

Citizen-Assisted Development 
WEBCON jest autorem idei Citizen-Assisted Development, czyli podejścia, w którym użytkownicy biznesowi oraz IT wspólnie tworzą rozwiązania biznesowe, by zagwarantować najlepsze efekty dla organizacji. Jest ono rozwinięciem popularnego trendu o nazwie Citizen Development, który zakłada, że za pomocą platform klasy no-code/low-code, osoby spoza IT mogą samodzielnie dostarczać oprogramowanie, bez angażowania profesjonalnych programistów.

Organizacja wierzy, że nie wystarczy wyposażyć pracowników, których podstawowe kompetencje nie leżą w obszarze IT, w narzędzia do budowania oprogramowania i oczekiwać spektakularnych rezultatów. Podejście Citizen-Assisted Development ma na celu połączenie sił użytkowników biznesowych (którzy doskonale znają procesy, które należy zdigitalizować) i działu IT (który ma wiedzę, jak stworzyć aplikacje, które będą funkcjonalne, bezpieczne i gotowe na dalszy rozwój w przyszłości).

WEBCON MVP 
Pragnąc uhonorować wybranych specjalistów związanych z platformą WEBCON BPS, w 2022 firma ogłosiła start programu WEBCON MVP.

Jego celem jest wyróżnienie najbardziej aktywnych użytkowników platformy, którzy regularnie i w sposób szczególny przyczyniają się do szerzenia wiedzy produktowej, wspierają pozostałych członków międzynarodowej społeczności, tworzą inspirujące materiały oraz reprezentują WEBCON podczas wydarzeń, takich jak konferencje czy targi na całym świecie.

Tytuł WEBCON MVP jest przyznawany uznaniowo na okres jednego roku przez WEBCON. W pierwszej edycji wyróżniono siedmiu ekspertów pochodzących z Polski, Niemiec, Rumunii, Szwajcarii i Włoch.

Przypisy 

Polskie przedsiębiorstwa informatyczne